Рунку-Маре () — село в Румунії, у повіті Хунедоара. Входить до складу комуни Лелесе.
 Рунку-Маре () — село в Румунії, у повіті Олт. Входить до складу комуни Гредінарі.